Крестовоздвиженский собор:
 Крестовоздвиженский собор в Женеве.
 Крестовоздвиженский собор — православный храм в Калининграде.
 Крестовоздвиженский собор — православный храм в Петрозаводске.
 Крестовоздвиженский собор в Санкт-Петербурге
 Крестовоздвиженский собор в Соликамске.
 Крестовоздвиженский собор (1660 год) — Онежский Крестный монастырь.
 Крестовоздвиженский собор — Нило-Столобенская пустынь, мужской монастырь.
 Крестовоздвиженский собор — Белогорский Николаевский монастырь — Урал
 Крестовоздвиженский собор — действующий православный храм в Омске.
 Крестовоздвиженский собор — соборный храм бывшего города Романова.
 Крестовоздвиженский собор — храм в Могилёве.